Buriano, village italien dans la province de Grosseto.
 Buriano, village italien dans la province de Pise.
 Buriano, village italien dans la province de Pistoia.